Álvaro Nunes, mais conhecido como J. Cascata (Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1912 — Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1961) foi um compositor e cantor brasileiro.

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira
CliqueMusic

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro